Theater De Bedoeling (begonnen als Theater 17/19) was een klein theater in het noordelijke stadscentrum van de Nederlandse plaats Venlo.

Het theater was gelegen aan de Ginkelstraat. Voorheen was het gevestigd aan de Noord-Buitensingel, wat de oorspronkelijke naam verklaart. Het pand is in feite een laat-negentiende-eeuws woonhuis dat is ingericht als toneel.

In het theater was de studenten-theatergroep SHS De Romeinen gehuisvest. Daarnaast werd hier jaarlijks de Venlose editie van de poetry slam gehouden. In 2013 is er een nieuw bestuur gekomen, dat tevens de naamsverandering heeft doorgevoerd.

Theaterzaal in Venlo
Theatercultuur in Venlo